

Geografia 
 Yamamoto – città del Giappone
 Stazione di Yamamoto – stazione della metropolitana della città di Takarazuka
 Distretto di Yamamoto – distretto della prefettura di Akita
 Yamamoto – cratere lunare

Persone

Altro 
 2249 Yamamoto – asteroide della fascia principale
 Shigekuni Genryūsai Yamamoto – personaggio del manga e anime Bleach